IUE est un sigle qui peut désigner :
 International Ultraviolet Explorer ;
 Institut universitaire européen de Florence.

IUE est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Niue, un aéroport international desservant l'état insulaire de Niue, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports